Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Laurence Tieleman che ha battuto in finale Frédéric Vitoux 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (semifinali)
 Assente
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Jaime Oncins (primo turno)

 Miguel Pastura (primo turno)
 Óscar Ortiz (secondo turno)
 Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Mario Rincon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1994